«Distant Earth» — восьмий студійний альбом німецького діджея ATB. Випущено 29 квітня 2011 року лейблом Kontor Records.

Список композицій

Диск 1 

 Twisted Love (Distant Earth vocal version) (feat. Cristina Soto) 6.12
 Gold (feat. JanSoon) 4.13
 All I Need Is You (feat. Sean Ryan) 4.36
 If It's Love (feat. Melissa Loretta) 3.21
 Move On (feat. JanSoon) 5.06
 Chapter One (with Josh Gallahan) 6.51
 Heartbeat (with Amurai feat. Melissa Loretta) 6.07
 Killing Me Inside (feat. Sean Ryan) 5.21
 Apollo Road (with Dash Berlin) 7.24
 Running a Wrong Way (feat. Rea Garvey) 3.19
 Where You Are (feat. Kate Louise Smith) 4.23
 This Is Your Life (feat. Fuldner) 3.59
 One More (feat. Cristina Soto) 3.43
 White Letters (feat. Melissa Loretta) 4.44

Диск 2 
 Vice Versa (with Armin van Buuren)
 Magnetic Girl
 Be Like You (feat. JanSoon)
 Moments In Peace
 Moving Backwards (feat. Kate Louise Smith)
 Distant Earth
 Trinity
 City Of Hope
 Expanded Perception
 Sternwanderer (feat. Anova)
 Orbit

Диск 3 
 Twisted Love (feat. Cristina Soto) (Distant Earth vocal club version)
 Twisted Love (feat. Cristina Soto) (Distant Earth intro vocal version)
 This Is Your Life (feat. Fuldner) (Club Version)
 Move On (feat. JanSon) (Club Version)
 Where You Are (feat. Kate Louise Smith) (Club Version)
 All I Need (feat. Sean Ryan) (Club Version)
 Heartbeat (with Amurai feat. Melissa Loretta) (Club Version)
 Apollo Road (with Dash Berlin) (Club Version)
 Chapter One (with Josh Gallahan) (Club Version)

Посилання 
 Канал ATB на YouTube 
 Офіційний сайт ATB 

Альбоми ATB